«Пальцы» () — американский кинофильм режиссёра Джеймса Тобэка 1978 года.

Сюжет 
 — выдающийся пианист, мечтающий о музыкальной карьере, но выросший в гангстерской семье. Его  — нелегальный ростовщик. Сын должен помогать ему выбивать долги из неплательщиков. Сюжетная драма основана на душевных терзаниях Джимми, разрывающегося между любовью к искусству, покорностью отцу, собственной сексуальностью и тёмным прошлым. Фильм наполнен музыкой, демонстрирующей контраст между её гармонией и творящейся на экране жестокостью, и помогающей зрителю почувствовать медленное наступление шизофрении, в которую постепенно впадает главный герой.

Создатели фильма

В ролях 
 Харви Кейтель — Джимми Ангелелли
 Майкл Гаццо — Бен Ангелелли
 Тиса Фэрроу — Кэрол
 Джим Браун — Дримз
 Мэриэн Селдес — Рут Ангелелли (мать Джимми)
 Дэнни Айелло — Бутч
 Таня Робертс — Джули

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Джеймс Тобэк
 Автор сценария — Джеймс Тобэк
 Продюсер — Джордж Барри
 Художник-постановщик — Джин Рудольф
 Редактор — Роберт Лоуренс
 Оператор — Майкл Чэпмен
 Костюмер — Альберт Вольски

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 2 марта 1978
  — 23 августа 1978
  — 26 августа 1978
  — 15 июня 1979
  — 10 января 1981

Интересные факты 
 В 2005 году во Франции вышел ремейк этого фильма под названием «Моё сердце биться перестало», собравший среди прочего 8 премий «Сезар», включая категорию за лучший фильм года.

Примечания

Ссылки 
  
  
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы Джеймса Тобэка
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1978 года